Die Empire Baffin war ein britisches Frachtschiff. Sie zählte zur Gruppe der Empire-Schiffe und fuhr nach ihrer Fertigstellung 1941 häufig in Nordmeergeleitzügen zur Lieferung von kriegswichtigen Gütern in die Sowjetunion. Insgesamt nahm sie während des Zweiten Weltkrieges an 45 Geleitzügen teil.

Geschichte 
Das britische Ministry of War Transport gab die Empire Baffin bei der Lithgows-Werft in Port Glasgow in Auftrag. Am 28. August 1941 erfolgte der Stapellauf und im Oktober 1941 die Indienststellung.

Danach fuhr sie unter anderen in den Nordmeergeleitzügen kriegswichtige Güter über das Nordmeer und Barentssee in die Sowjetunion.

Literatur

Einzelnachweise 

Frachtschiff (Vereinigtes Königreich)
Frachtschiff (Griechenland)
Dampfmaschinenschiff